Tecuanapilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tecuanapilla, Alpatláhuac, ort, Veracruz, 
 Tecuanapilla, Minatitlán, ort, Veracruz,